Anton Wierix II (c. 1552 - c. 1604) - Zuid-Nederlandse graveur
 Anton Wierix  III (1596-1624) - Zuid-Nederlandse graveur
 Hieronymus Wierix (1553-1619) - Zuid-Nederlandse graveur
 Jan Wierix (1549- c.1620) - Zuid-Nederlandse graveur